František Weyr ist der Name folgender Personen:

* František Weyr (Mathematiker) (1820–1889), tschechischer Mathematiker
 František Weyr (Architekt) (1867–1939), tschechoslowakischer Architekt
 František Weyr (1879–1951), tschechoslowakischer Jurist und Philosoph